Eerste klasse (1993/1994) była 91. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii